Brunning heißen folgende geographischen Objekte:

 Brunning (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brunning (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Brunning (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Brunning (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Brunning (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortschaft von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Brunning ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Brunning (1943–2011), britischer Bassist

Siehe auch:
 Brünning